Нассау () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Нассау. Население составляет 4665 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,51 км². Официальный код — 07 1 41 091.

Достопримечательности 

 Замок Нассау

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца